Байер, Иоганн:
 Байер, Иоганн (1572—1625) — немецкий астроном и юрист.
 Байер, Иоганн Вильгельм (1647—1695) — немецкий богослов.
 Байер, Иоганн Якоб (1794—1885) — прусский генерал-лейтенант и геодезист.